

«Degenerate» — дебютный студийный альбом музыкального дуэта Vex'd, вышел 11 июля 2005 года на британском независимом лейбле Planet Mu и выдержан в жанре дабстеп с элементами IDM.

Об альбоме 
Первый диск компакт-дискового издания «Degenerate» представляет собой собственно альбом. Второй диск — коллекция синглов, ранее издававшихся только на виниле. Так, первые четыре трека второго диска изначально были выпущены на бристольском лейбле Subtext, вышедший на Planet Mu трек Smart Bomb предвещал собой альбом, а записанный совместно с Search & Destroy трек End of Line впервые был выпущен на виниловом сборнике «Our Sound» лейбла Destructive Recordings.

Список композиций

Диск 1 — Degenerate 
 Pop Pop V.I.P. (6:55)
 Thunder (6:36)
 Angels (6:34)
 Corridor (6:24)
 Cold (3:32)
 Venus (5:38)
 Gunman (6:08)
 Crusher Dub (3:09)
 Fire (6:27)
 Destruction (0:58)
 Lion V.I.P. (5:59)
 Slime (4:51)

Диск 2 — The Singles 
 Canyon (6:03)
 Pop Pop (6:00)
 Lion (7:05)
 Ghost (5:55)
 Smart Bomb (5:46)
 End of Line (6:25) — совместно с Search & Destroy

 2005 07 11
Альбомы Planet Mu
Альбомы 2005 года
Дабстеп-альбомы
Дебютные альбомы 2005 года
Двойные альбомы